

Anni
29 – anno del I secolo d.C.
29 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
29 – numero naturale

Musica
29 – album di Ryan Adams del 2005
29 – EP di Carly Pearce del 2021